Lorenzoni est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Nom de famille 

 Eva Lorenzoni (1986-), une femme politique italienne ;
 Marcel Lorenzoni (1944-2000), un militant nationaliste corse ;
 Onyx Lorenzoni (1954-), un homme politique et entrepreneur brésilien ;
 Pietro Antonio Lorenzoni (–), un peintre baroque italien du .

Astronomie 
 (40447) Lorenzoni, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme italien